Opština Staro Nagoričane kan syfta på:

Nordmakedonien 

 Makedonska Kamenica (kommun), 
 Staro Nagoričane (kommun i Makedonien),